Tentakule má více významů:
 tentakule (botanika) – je označení žláznatých lapacích orgánů u některých masožravých rostlin
 tentakule (zoologie) – je označení citlivých (hmatových) chlupů rozmístěných kolem tlamy některých živočichů